Satan Disciples, SD's – chicagowski gang uliczny założony w 1964 r.  Posiada powyżej 30 tysięcy członków w całej Ameryce.  Zajmuje się sprzedażą narkotyków, rozbojami, itp.  Należą do Folk Nation.

Organizacje przestępcze